Kuhschwanz ist:

 der Schwanz einer Kuh, siehe Ochsenschwanz
 der deutsche Name des Ortes Kravany (Poprad) in der Slowakei
 Kuhschwanz (Würfelspiel), ein Würfelspiel